Stompe Toren (Spaarnwoude)
 Stompe Toren (Woensdrecht), een voormalige kerktoren in Woensdrecht
 Stompetoren,  een dorp in de gemeente Schermer